Vouilloz ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Laure Couchepin Vouilloz (* 1977), Schweizer Politikerin (PLR)
 Marie-France Vouilloz Burnier (* 1957), Schweizer Historikerin
 Nicolas Vouilloz (* 1976), französischer Mountainbiker und Rallyefahrer
 Nicolas Vouilloz (Fussballspieler) (* 2001), Schweizer Fußballspieler